Джон ван Антверп Файн, младший () — американский - и , профессор Мичиганского университета, преподаёт историю Византии и Балканского полуострова в целом. Стипендиат Гуггенхайма.

Ранние годы 
Джон Файн родился в 1939 году в Принстоне, штат Нью-Джерси. Из семьи учёных: его отец, , преподавал историю Греции, в первую очередь античной, в департаменте антиковедения Принстонского университета. Его мать Элизабет работала преподавательницей латыни и древнегреческого языка в . Файн обучался в Гарвардском университете, изучая курсы истории Византии, истории Балканского полуострова и средневековой Руси. В 1968 году он получил степень PhD по балканистике в Гарварде и направился на работу в Мичиганский университет.

Работы 
Работы Файна посвящены в основном истории церкви, истории Балканского полуострова в Средние века и истории Византии. По словам медиевиста Пола Стивенсона, работы Файна о средневековой истории Балкан выполнены очень качественно и напоминают ему работы таких мастеров как Пол М. Барфорд, Саймон Франклин, Джонатан Шепард.

В 2006 году Файн опубликовал работу, посвящённую Хорватии со Средних веков вплоть до XIX века, назвав её «Когда этническая принадлежность на Балканах не имела значения». Книгу высоко оценила историк Эмили Бабич, которая написала, что «(о)дной из сильных сторон книги является анализ Файном досовременной „этнической“ идентичности». Историк Джон К. Кокс также дал положительную рецензию на книгу. Джеймс П. Крокар в 2009 году также дал положительную рецензию, заявив, что книга является «чрезвычайно важным дополнением к попытке изучения южнославянской истории и к дебатам о современности нации». В то же время Невен Будак из Загребского университета дал смешанную рецензию, отметив как некоторые положительные, так и отрицательные моменты. С отрицательной стороны Будак посетовал на «идеологические предрассудки» и «предвзятые выводы». Он утверждал, что «автор не подготовился методологически, не ознакомился с соответствующими работами нехорватских авторов», что подход Файна к теме «вопреки заявленным намерениям — традиционалистский по своему методу, поверхностный и ненадежный», утверждал о неуместном «отношении к хорватам».

Библиография

Примечания 

Выпускники Гарвардского университета
Профессора Мичиганского университета